Шаблонный метод () — поведенческий шаблон проектирования, определяющий основу алгоритма и позволяющий наследникам переопределять некоторые шаги алгоритма, не изменяя его структуру в целом.

Применимость 

 Однократное использование инвариантной части алгоритма, с оставлением изменяющейся части на усмотрение наследникам.
 Локализация и вычленение общего для нескольких классов кода для избегания дублирования.
 Разрешение расширения кода наследниками только в определенных местах.

Участники 
Abstract class (абстрактный класс) - определяет абстрактные операции, замещаемые в наследниках для реализации шагов алгоритма; реализует шаблонный метод, определяющий скелет алгоритма. Шаблонный метод вызывает замещаемые и другие, определенные в Abstract class, операции.

Concrete class (конкретный класс) - реализует замещаемые операции необходимым для данной реализации способом.

Concrete class предполагает, что инвариантные шаги алгоритма будут выполнены в AbstractClass.

Примеры 
В примерах шаблонный метод реализуется для игр.

C++11

Java

C#

Python

Литература 
  (также ISBN 5-272-00355-1)

Ссылки 
Паттерн Template Method (шаблонный метод) — назначение, описание, особенности и реализация на C++.
Шаблоны проектирования